Paul Hunter (regisseur), een Amerikaanse videoclipregisseur
Paul Hunter (snookerspeler), een Britse snookerspeler
Paul Hunter (wielrenner), een Britse wielrenner